Le nom de Westermarck peut évoquer :

Patronyme 
 Edward Westermarck (1862-1938) est un anthropologue finlandais.
 Helena Westermarck (1857-1938) est un peintre et écrivain suédo-finlandais.

Autre 
 Effet Westermarck est le nom donné au phénomène de l'évitement naturel de l'inceste étudié par Edward Westermarck.
 le signe de Westermark est une hyperclarté visible à la radiographie pulmonaire lors d'une embolie pulmonaire ; c'est un signe précoce mais fugace.

Homonymie de patronyme